

Miejscowości o nazwie Norton

Anglia 
 Norton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Norton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Norton w East Sussex
 Norton w Gloucestershire
 Norton w Halton
 Norton w Herefordshire
 Norton w Hertfordshire
 Norton na wyspie Wight
 Norton w Leicestershire
 Norton w Nottinghamshire
 Norton w Northamptonshire
 Norton w North Yorkshire
 Norton w Ludlow w Shropshire
 Norton w Shrewsbury w Shropshire
 Norton w Dawley w Shropshire
 Norton w Somerset
 Norton w Suffolk
 Norton w Doncaster, w South Yorkshire
 Norton w City of Sheffield, w South Yorkshire
 Norton w West Midlands
 Norton w Wiltshire
 Norton w Evesham w Worcestershire
 Norton w Sesley w West Sussex
 Norton w Arundel w West Sussex
 Norton Juxta Kempsey w Worcester, Worcestershire

Walia 
 Norton w Monmouthshire
 Norton w Powys

Stany Zjednoczone 
Miejscowości w USA:
 Norton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Norton
 Norton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Norton – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Norton – miasto w stanie Wirginia, w hrabstwie Wise
 Norton – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Norton (ang. Norton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Norton (ang. Norton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
 Norton (ang. Norton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Norton (ang. Norton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Norton (ang. Norton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Norton (ang. Norton Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Norton (ang. Norton County) – w stanie Kansas

Zimbabwe 
 Norton w Zimbabwe

Ludzie o nazwisku Norton 

 Andre Norton (1912-2005) – amerykańska pisarka fantasy i science fiction
 Edward Norton (ur. 1969) – aktor amerykański
 Graham Norton (ur. 1963) – irlandzki komik
 Joshua Abraham Norton, cesarz Norton (1811-1880) – samozwańczy cesarz Stanów Zjednoczonych
 Ken Norton (1943-2013) – amerykański bokser zawodowy i aktor
 Nelly Norton (1947-2007) – polska działaczka emigracyjna 
 Peter Norton (ur. 1943) – amerykański informatyk

Inne 
 Norton, zatoka u wybrzeży Alaski
 Norton, brytyjski producent motocykli
 Norton, amerykańska firma informatyczna założona przez Petera Nortona, producent takich programów jak Norton Commander, Norton AntiVirus czy Norton Utilities, później wykupiona przez Symantec
  – amerykańskie wydawnictwo
 Norton s.c. – producent łodzi wędkarskich i turystycznych z laminatów szklanych.